Fernando Alloni (1925) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Ermanno Alloni (1931 – ...) – calciatore italiano
 Marco Alloni (1967) – scrittore e giornalista italiano